Алькарас:

 Алькарас — город в Испании.
 Алькарас — остров в заливе Сан-Франциско.

Персоналии 
 Алькарас, Антолин (род. 1982) — парагвайский футболист.
 
 Алькарас, Лукас (род. 1966) — испанский футболист, тренер.
  — галисийский художник.
 Алькарас, Эдуардо (выступавший под псевдонимом Эдуа́рдо Алька́рас; 1915—1987) — мексиканский актёр чилийского происхождения, мастер дубляжа, певец, танцор и телеведущий.
 Ролон Алькарас, Хосе Паулино (1881—1945) — мексиканский композитор и дирижёр.